Довбуш — українське прізвище.

 Довбуш Іван (? — ?) — ватажок опришків. Брат Олекси Довбуша.
 Довбуш Олекса (1700—1745) — найвідоміший із опришківських ватажків у Карпатах. Брат Івана Довбуша.
 Довбуш Олександр Іванович (1968) — український журналіст, письменник.
 Довбуш Олексій Анатолійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017.

«Довбуш» в назвах

 «Довбуш (фільм)» — український історичний фільм режисера Олеся Саніна, в основі сюжету якого — життя Олекси Довбуша

Див. також 
 Довбуш Коломия

Українські прізвища